Movimiento de Acción Nacional puede referirse a:

 Movimiento de Acción Nacional (Chile), agrupación política chilena existente entre 1983 y 1987.
 Movimiento de Acción Nacional (Portugal), partido político portugués existente entre 1985 y 1993.
 Movimiento de Acción Nacional (Venezuela), partido político venezolano existente entre 1960 y 1973.